Labidostomis arnoldii  — вид  подсемейства  из семейства . Эндемик Кавказа: отмечены в Абхазии, Адыгее, Дагестане, Грузии (альпийский и субальпийский пояса). Мелкие жуки с удлинённой формой тела, длина 8—9 мм. Переднеспинка и голова синевато-зелёные. Надкрылья буровато-жёлтого цвета. Личинки развиваются в муравейниках, а имаго отмечены на горце мясокрасном (Polygonum carneum, род Горец, семейство Гречишные). Включён в Красную книгу Краснодарского края (2007) и в Красную книгу Республики Адыгея (2012, категория «Редкие виды»). Лимитирующие факторы: распашка естественных мест обитания (лугов) и разрушение муравейников.

Примечания

Литература 
 Медведев Л. Н. Жуки-листоеды подсемейства Clytrinae (Coleoptera, Chrysomelidae) Кавказа // Фауна наземных беспозвоночных Кавказа. М.: Наука, 1990. С. 118—136.

Ссылки 

 Labidostomis на сайте Энциклопедия жизни eol.org 
 Labidostomis  на сайте Biolib.cz 

Клитрины
Животные, описанные в 1962 году
Насекомые Европы
Эндемики Кавказа
Таксоны насекомых, названные в честь людей